Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 1985 je bilo osmo Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo 16. in 17. marca 1985 na Velikanki bratov Gorišek v Planici, Jugoslavija. Branilec naslova je bil Klaus Ostwald iz Vzhodne Nemčije Zlato medaljo je osvojil Matti Nykänen, srebrno Jens Weißflog, bronasto pa Pavel Ploc. 

Kvalifikacij takrat še ni bilo, v petek 15. marca, je potekal samo uradni trening na katerem so padli kar trije svetovni rekordi. Prvega je v 1. seriji za trening z 186 metri dosegel Mike Holland, a je trajal le 27 minut. Naslednja dva je dosegel Matti Nykänen najprej z 187 metri v prvi seriji za trening, a tudi ta je trajal le približno eno uro; in končnega 191 metrov v drugi seriji za trening. Zaradi slednjega skoka je FIS uvedla sporno pravilo 191 metrov, s katerim je želela preprečiti lov na rekordne daljave in katero je bilo v uporabi v letih 1986−1994.

Svetovni rekord

Urnik

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

1985
1985 v športu
Športne prireditve v Jugoslaviji
Planica
1985 v Jugoslaviji